Форос 2007 — международный турнир по шахматам проходивший 17 июня по 30 июня 2007 года.

 Категория: 18-я (средний рейтинг 2693,6). 
 Главный судья: международный арбитр Л. М. Боданкин (Украина)

Регламент турнира 
 Система: круговая.
 Контроль: – 120 минут на всю партию с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 Место: определяются по количеству набранных очков. При равенстве очков по следующим критериям:
 результату личной встречи;      
 системе Зонненборга-Бергера;
 количеству побед.

Участники

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 АЭРОСВИТ-2007
 АЭРОСВИТ-2007 на ChessPro

Форос (шахматный турнир)
Июнь 2007 года
2007 год в шахматах
2007 год на Украине